Mayville steht für:

 Mayville (Maine), Ort im Oxford County, Maine
 Mayville (Michigan), Dorf im Tuscola County, Michigan
 Mayville (Minnesota), Gemeindefreies Gebiet im Mower County, Minnesota
 Mayville (New Jersey), Ort im Cape May County, New Jersey
 Mayville (New York), Dorf im Chautaugua County, New York
 Mayville (North Dakota), Stadt im Traill County, North Dakota
 Mayville (Oregon), Ort im Gilliam County, Oregon
 Mayville (Pennsylvania), Ort im Lawrence County, Pennsylvania
 Mayville (Wisconsin), Stadt im Dodge County, Wisconsin
 Mayville (Town, Clark County), Town(ship) in Wisconsin

 Mayville (Durban), Vorort von Durban

Siehe auch:
 Mayville Township
 Maysville